Isnebol a été le nom de plusieurs localités de l'Empire ottoman :

 Isnebol, ancienne ville située dans le sud de l'Asie mineure ;
 Isnebol, nom porté sous l'empire ottoman par la localité bulgare de Tran.

Homonymie